Francja:
 La Baroche-sous-Lucé – miejscowość

Szwajcaria:
 La Baroche – gmina w kantonie Jura, w okręgu Porrentruy

Zobacz też:
 Baroche
 Labaroche